53-й кинофестиваль в Сан-Себастьяне проходил с 15 по 24 сентября 2005 года в Сан-Себастьяне (Страна Басков, Испания).

Жюри 
Анжелика Хьюстон (), актриса (президент жюри).
Вероника Форке (), актриса.
Энрико Ло Версо (), актёр.
Клод Миллер (), кинорежиссёр.
Лоне Шерфиг (), кинорежиссёр.
Антонио Скармета (), писатель.
Дин Тавуларис (), художник-постановщик.

Фильмы фестиваля

Официальный конкурс 
«Семь девственниц», реж. Альберто Родригес ()  
«Счастье», реж. Богдан Слама () 
«Апрельский снег», реж. Хо Джин Хо ()  
«Аура», реж. Фабиан Бьелински (, , )
«Бац! Бац! Орангутанг», реж. Симон Стахо (, )
«Тристрам Шенди: История петушка и бычка», реж. Майкл Уинтерботтом ()  
«В его руках», реж. Анн Фонтен (, )  
«От гроба до гроба», реж. Ян Цвиткович () 
«Освещённые огнём», реж. Тристан Бауэр ()
«Я здесь не для того, чтобы меня любили», реж. Стефан Бризе ()
«Плохие времена», реж. Мануэль Мартин Куэнка () 
«Убийство», реж. Пер Флю (, , , )
«Обаба», реж. Мончо Армендарис ()
«Лето на балконе», реж. Андреас Дрезен () 
«Южный экспресс», реж. Чема де ла Пенья (, )
«Подсолнух», реж. Чжан Ян () 
«Страна приливов», реж. Терри Гиллиам (, ) 
«Недобрый час», реж. Руй Герра (, , )
«Собачья жизнь Хуаниты Нарбони», реж. Фарида Бенльязид (, )

Вне конкурса  
«Самый быстрый «Индиан»», реж. Роджер Дональдсон ()

Лауреаты

Официальные премии 
 Золотая раковина: «Счастье», реж. Богдан Слама.
 Специальный приз жюри: «Освещённые огнём», реж. Тристан Бауэр.
 Серебряная раковина лучшему режиссёру:  Чжан Ян («Подсолнух»). 
 Серебряная раковина лучшей актрисе: Анна Гейслерова («Счастье»).
 Серебряная раковина лучшему актёру: Хуан Хосе Бальеста («Семь девственниц»).
 Приз жюри лучшему оператору : Джонг Линь («Подсолнух»).
 Приз жюри за лучший сценарий : Вольфганг Кольхаазе («Лето на балконе»).

Почётная награда — «Доностия» за вклад в кинематограф 
 Уиллем Дефо
 Бен Газзара

Ссылки 
 Официальный сайт кинофестиваля 

Кинофестивали 2005 года
2005 год в Испании
Сентябрь 2005 года